Ťiang-su Su-ning () je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí v Nankingu v provincii Ťiang-su. Založen byl v roce 1958 pod názvem Ťiang-su. Jedná se o vítěze čínského poháru z ročníku 2015. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Od sezóny 2009 působí v čínské nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na Nankingském olympijském sportovním centru s kapacitou 61 443 diváků.

Plný název klubu je Fotbalový klub Ťiang-su Su-ning ()

Historie 
V únoru 2016 zaplatil klub za útočníka Alexe Teixeiru ukrajinskému Šachtaru Doněck 50 miliónů eur, čímž překonal pouhé dva dny starý rekord pro nejdražší přestup do čínské ligy, který držel klub Kuang-čou Evergrande za přestup Jacksona Martíneze ze španělského Atlética Madrid za 42 miliónů eur.

Historické názvy 
 1958 – Ťiang-su (Ťiang-su cu-čchiou ťü-le-pu)
 1994 – Ťiang-su Maint (Ťiang-su Maint cu-čchiou ťü-le-pu)
 2000 – Ťiang-su Sainty (Ťiang-su Sainty cu-čchiou ťü-le-pu)
 2016 – Ťiang-su Su-ning (Ťiang-su Su-ning cu-čchiou ťü-le-pu)

Získané trofeje 
 Čínský fotbalový pohár ( 1× )
 2015
 Čínský Superpohár ( 1× )
 2013

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1987: Chinese Jia-B League
 1988: Chinese Jia-A League
 1989–1993: Chinese Jia-B League
 1994: Chinese Jia-A League
 1995–1996: Chinese Jia-B League
 1997: Chinese Yi League
 1998–2003: Chinese Jia-B League
 2004–2008: China League One
 2009– : Chinese Super League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 
Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky  

Čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1958
Sport v Nankingu
Zaniklé čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2021